Julia Gjika (urodzona jako Julia Naçi w 1949, w mieście Gjirokastra) – albańska poetka oraz korespondentka w albańskiej i amerykańskiej prasie, wykładowczyni na Uniwersytecie Bostońskim.

Życiorys 
Julia Naçi urodziła się w 1949 roku w Gjirokastrze. Studiowała na Akademii Wojskowej w Tiranie finanse, a na Uniwersytecie Tirańskim literaturę albańską. Pracowała jako redaktorka jednego z albańskich czasopism, następnie jako skarbnik w jednostkach wojskowych w Korczy i w Tiranie.

W roku 1996 przeniosła się do Stanów Zjednoczonych.

Twórczość 

 Ditëlindje (1971)
 Ku Find Poetinë (1978)
 Muzg: Vëllim Poetik (2008) 
 Ëndrra e Kthimit (2010)

Przypisy 

Absolwenci Akademii Wojskowej w Tiranie
Absolwenci Uniwersytetu Tirańskiego
Albańscy poeci XX wieku
Albańscy poeci XXI wieku
Urodzeni w 1949
Albańscy dziennikarze
Ludzie urodzeni w Gjirokastrze
Ludzie związani z Korczą
Wykładowcy Uniwersytetu Bostońskiego